Normallenker steht für
 üblicher Fahrradlenker, im Gegensatz zu Renn-, Sport oder Bonanzalenker  
 Lastkraftwagen mit Frontmotor, siehe auch Motorhaubenbauform bei Lastkraftwagen und Bussen
 üblicher Lenker am Motorrad, im Gegensatz zu Hochlenker oder Stummellenker
 Oldtimer mit Linkslenkung